Il CSE Consorzio Servizi Bancari è un'azienda che offre servizi di consulenza e supporto alle banche. 

Fondato nel 1970, CSE si è affermato come uno dei principali operatori del settore bancario in Italia, fornendo servizi di alta qualità a una clientela composta da banche, istituti di credito, società finanziarie e altre aziende del settore finanziario.

Aziende del gruppo 

Il gruppo CSE è composto da diverse società:
 CSE
 CSE Consulting
 CARICESE
 CSE Servizi
 OneWelf